Station Venerque-Le Vernet is een spoorwegstation in de Franse gemeente Venerque.

Venerque-Le Vernet